AFS steht für:
 Abfiltrierbare Stoffe
 Absenderfreistempel
 Adaptive front-lighting system, adaptives Frontbeleuchtungs-System (Kurvenlicht)
 Aeronautical Fixed Service, auch Flugfernmeldedienst
 American Field Service, siehe AFS Interkulturelle Begegnungen
 AFS Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 American Field Service, US-amerikanische Schüleraustausch-Organisation
 Andrew File System, ein verteiltes Dateisystem
 apparent free space bei Pflanzen, siehe Apoplast
 Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen, deutscher Verein
 Arteria femoralis superficialis, die oberflächliche Oberschenkelarterie
 AtheOS File System, das Dateisystem von AtheOS und Syllable
 Atomfluoreszenzspektroskopie, siehe Atomspektroskopie
 Ausschuss für Finanzstabilität beim Bundesministerium der Finanzen
 Aviation Fuel Services, ein Flugzeugbetankungsdienstleister
 Südafrika, als Landeskenner der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) im Kurzwellenfunk

AfS steht für:
 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
 Archiv für Sozialgeschichte
 Armor for Sleep, eine US-amerikanische Rockband
 Available for Sale, eine Kategorie nach IFRS, siehe Kategorie (IFRS) #Available for Sale (AfS)
 Arbeitsstelle für Standardisierung, der Deutschen Nationalbibliothek

afs steht für:
 Afroseminolisches Kreol (ISO 639-3-Code)

Abkürzung